У́лица Космона́вта Лео́нова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Космонавта Леонова — улица в Калининграде.
 Улица Космонавта Леонова — улица в Перми.
 Улица Космонавта Леонова — улица в Обнинске.